Стивен Ли (;  Троубриџ, Вилтшир, Енглеска, 12. октобар 1974) је бивши енглески професионални играч снукера.

Успеси

Рангирани финала: 9 (5 победа, 4 пораза)

Не-рангирани финала: 4 (2 победе, 2 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на Global Snooker

Рођени 1974.
Енглески играчи снукера